Аде могу бити:
 Аде (Обилић), насеље у општини Обилић, КиМ, Република Србија
 Аде (Горњи Пиринеји), насеље и општина у региону Средишњи-Пиринеји, департман Горњи Пиринеји, префектура Аржеле Газо, Република Француска

Види још 
 Ада